Heinrich von Konstanz bezeichnet folgende Personen:

 Heinrich von Tanne (~1190–1248), Fürstbischof von Konstanz
 Meister Heinrich von Konstanz, Holzbildhauer (tätig um 1300)